Worzel Gummidge ist:
 Worzel Gummidge (Buchreihe), Kinderbuchreihe um die gleichnamige Hauptfigur der Autorin Barbara Euphan Todd (1936–1963)
 Worzel Gummidge Turns Detective, britische Fernsehserie (1953)
 Worzel Gummidge, deutscher Titel Die Vogelscheuche (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1979–1981)
 Worzel Gummidge (Fernsehserie, 2019), britische Fernsehserie (2019)